Kreittmayr ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Benno von Kreittmayr (1710–1757), Bürgermeister in München
 Wiguläus von Kreittmayr (1705–1790), deutscher Rechtswissenschaftler, kurfürstlich bayerischer Wirklicher Geheimer Staatskanzler